La rue de Bordeaux est une voie nommée d'après Bordeaux, ville française de la Gironde. Plusieurs villes ou communes comportent une telle voie.

Rue de Bordeaux à Bruxelles

Rue de Bordeaux à Montréal



Alsace 
 Haut-Rhin :
 Rue de Bordeaux, Bollwiller
 Rue de Bordeaux, Mulhouse

Aquitaine 
 Dordogne :
 Rue de Bordeaux, Mussidan
 Rue de Bordeaux, Razac-sur-l'Isle

 Gironde :
 Rue de Bordeaux, Lormont
 Rue de Bordeaux, Macau
 Rue de Bordeaux, Mérignac
 Rue de Bordeaux, Parempuyre

 Landes :
 Rue de Bordeaux, Labouheyre

 Lot-et-Garonne :
 Rue de Bordeaux, Nérac
 Rue de Bordeaux, Villeneuve-sur-Lot

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Bordeaux, Vichy

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Rue de Bordeaux, Coulonces

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Rue de Bordeaux, Ladoix-Serrigny

 Saône-et-Loire :
 Rue de Bordeaux, Le Creusot
 Rue de Bordeaux, Montceau-les-Mines

Centre 
 Eure-et-Loir :
 Rue de Bordeaux, Lucé

 Indre-et-Loire :
 Rue de Bordeaux, Tours

Champagne-Ardenne 
 Marne :
 Rue de Bordeaux, Reims

Franche-Comté 
 Jura :
 Rue de Bordeaux, Tavaux

 Territoire de Belfort :
 Rue de Bordeaux, Belfort

Île-de-France 
 Paris
 Rue de Bordeaux dans les Entrepôts de Bercy

 Seine-et-Marne :
 Rue de Bordeaux, Chelles
 Rue de Bordeaux, Pomponne

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Bordeaux, Tremblay-en-France
 Rue de Bordeaux, Vaujours

 Val-de-Marne :
 Rue de Bordeaux, Alfortville
 Rue de Bordeaux, Créteil
 Rue de Bordeaux, Maisons-Alfort
 Rue de Bordeaux, Rungis

 Val-d'Oise :
 Rue de Bordeaux, Arnouville

Limousin 
 Haute-Vienne :
 Rue de Bordeaux, Aixe-sur-Vienne

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Bordeaux, Mont-Saint-Martin

 Moselle :
 Rue de Bordeaux, Creutzwald
 Rue de Bordeaux, Hombourg-Haut
 Rue de Bordeaux, Yutz

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Bordeaux, Toulouse

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Bordeaux, Aniche
 Rue de Bordeaux, Lille
 Rue de Bordeaux, Petite-Forêt
 Rue de Bordeaux, Tilloy-lez-Cambrai

 Pas-de-Calais :
 Rue de Bordeaux, Achicourt
 Rue de Bordeaux, Arques
 Rue de Bordeaux, Bruay-la-Buissière
 Rue de Bordeaux, Fouquières-lès-Lens
 Rue de Bordeaux, Marles-les-Mines
 Rue de Bordeaux, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Bordeaux, Saint-Herblain

 Sarthe :
 Rue de Bordeaux, Le Mans

 Vendée :
 Rue de Bordeaux, Les Epesses

Picardie 
 Somme :
 Rue de Bordeaux, Albert

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Rue de Bordeaux, Angoulême
 Rue de Bordeaux, Chalais
 Rue de Bordeaux, Cognac

 Charente-Maritime :
 Rue de Bordeaux, Lorignac
 Rue de Bordeaux, Marans
 Rue de Bordeaux, Pons

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Var :
 Rue de Bordeaux, Bandol

Réunion 
 Rue de Bordeaux, Le Port
 Rue de Bordeaux, Saint-Louis

Voir aussi 

 Rue des Bordeaux

Bordeaux